Alessandro Porcelli (né en 1995), joueur italien de volley-ball ;
 Antonio Porcelli (1800-1870), peintre italien ;
 Giovanni Tacci Porcelli (1863-1928), cardinal italien ;
 Nicola Porcelli (1935-2010), joueur et entraîneur italien de basket-ball.

Voir aussi 
 Jan Porcellis (1583-1632), peintre néerlandais.
 Julius Porcellis (?-1685), peintre néerlandais, fils de Jan Porcellis.